Beep Beep peut faire référence à :
 une onomatopée anglaise notamment prononcée par Bip Bip, un personnage de cartoon,
 Beep Beep, un groupe de dance-punk,
 Beep Beep, un album de Magik Markers sorti en 2002,
 Beep, Beep, un film américain d'animation de 1952.